lud – wieloznaczne pojęcie z zakresu polityki
 lud (grupa etniczna) – pojęcie z zakresu antropologii kulturowej
 Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce – dzieło Oskara Kolberga
 „Lud” – czasopismo etnograficzne i socjologiczne wydawane przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
 „Lud” – gazeta polonijna wydawana w Brazylii w latach 1920-1999
 Lud – postać biblijna